Valbert von Waldebert steht für
 Valbert, Stadtteil von Meinerzhagen 
 Saint-Valbert, Gemeinde im Departement Haute-Saône, Region Franche-Comté, Frankreich
 Charmes-Saint-Valbert, Gemeinde im Departement Haute-Saône, Region Franche-Comté, Frankreich
Siehe auch
Haus Valbert
Victor Cherbuliez (Pseudonym G. Valbert)